Lampa kan syfta på:

Chile 

 Lampa (kommun i Chile), 
 Lampa (ort), Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Chacabuco,